Fürk bezeichnet:

 Fürk (Solingen), eine Hofschaft in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Fürk ist auch der Familienname von
 Benedikt Fürk (* 1988), deutscher Hockeyspieler
 Doris Fürk-Hochradl, eine österreichische Schriftstellerin